Queensland peut faire référence:

 au Queensland, un État australien.
 à Queensland (Calgary), une banlieue en Alberta (Canada).
 Queensland (Géorgie), une ville non-incorporée des États-Unis
 Air Queensland, anciennement Bush Pilots Airways, est une compagnie aérienne australienne ayant fonctionné de 1951 à 1988.